Вальделакаса-де-Тахо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара-Экстремения. Занимает площадь 72,9 км². Население — 446 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса